Ку́йбышев — фамилия, имеющая тюркскую этимологию, как правило, кряшенскую (встречается также вариант ), и топоним.

Носители фамилии 
 Куйбышев, Валериан Владимирович (1888—1935) — революционер, советский государственный и партийный деятель, в его честь были названы населённые пункты.
 Куйбышев, Николай Владимирович (1893—1938) — советский военачальник, брат Валериана Куйбышева.

Населённые пункты 
Азербайджан
 Куйбышев — до 1999 г. название села Аран Агджабединского района.
 Куйбышев — до 1992 г. название села Олжалар Имишлинского района.

Армения
 Куйбышев — название села Ахарцин в период с 1940 по 1992.
 Куйбышев (ранее Чубуглу, затем Покровка) — прежнее название села Урасар в Лорийской области.

Казахстан
 Куйбышев — упразднённое село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Россия
 Куйбышев — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Куйбышев — город в Новосибирской области (до 1935 года — Каинск).
 Куйбышев — название города Самара в период с 1935 по 1991 год.
 Куйбышев — название города Болгар (Татарстан) в период с 1935 по 1991 год.
 Посёлок имени Куйбышева — название микрорайона в Ленинском районе города Оренбург.

См. также 
 
 
 
 
 Новокуйбышевск